Богоря () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сташувский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 8059 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Иваниска
 Гмина Климонтув
 Гмина Ракув
 Гмина Сташув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Свентокшиского воеводства